Ормигеро има више значења:

 Ормигеро (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ормигеро (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику